2 miejscowości w Polsce:
 Glewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Dobrzyń nad Wisłą
 Glewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca